50 лет Казахской ССР — прежнее название населённых пунктов в Казахстане:
 50 лет Казахской ССР — до 2007 года название села Мерей Карасайского района Алматинской области.
 50 лет Казахской ССР — прежнее название села 50 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.
 50 лет Казахской ССР — до 1997 года название села имени Наги Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской области.

См. также 
 15 лет Казахской ССР
 20 лет Казахской ССР
 30 лет Казахской ССР
 40 лет Казахской ССР